Дэниэл Кадмор (, род. 20 января 1981, Сквамиш, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр, наиболее известный по ролям Петра Распутина / Колосса в кинофраншизе «Люди Икс» и Феликса в серии фильмов «Сумерки».

Ранние годы 
Кадмор родился и вырос в Сквамише, Британская Колумбия, в семье родителей-англичан — Сью Бейли, работающей в Кинокомиссии Британской Колумбии и врача Ричарда Кадмора. Он средний из трёх сыновей. Его старший брат Джейми Кадмор — член сборной Канады по регби. Его младший брат Люк также играет за регбийный клуб «Капилано».

Кадмор учился в Университете Гэннона и был членом футбольной команды с 2000 по 2002 год. Является бывшим форвардом регбийного клуба «Капилано».

Карьера 
Первой крупной актёрской работой Кадмора стала роль Петра Распутина / Колосса в фильме 2003 года «Люди Икс 2». Он повторил эту роль в фильмах «Люди Икс: Последняя битва» (2006) и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). Он пробовался на главную роль в фильме «Возвращение Супермена», но эту роль получил Брэндон Раут.

Кадмор играл Феликса в четырёх фильмах серии «Сумерки»: «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Сумерки. Сага. Затмение»(2010), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» (2011) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012). От также сыграл Мастера Чифа в веб-сериале «Halo 4: Идущий к рассвету».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Halo